Szermierka na 1. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – zawody sportowe zorganizowane dla szermierzy-żołnierzy przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego, które rozgrywane były we wrześniu 1995 podczas światowych igrzysk wojskowych we włoskim Rzymie.

Polska zdobyła 3 medale (1 srebrny i 2 medale brązowe). Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Rosji łącznie 11 (w tym 5 złote, 2 srebrne i 4 brązowe).

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też   

 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
Szermierka na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe